Мазурівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Мазурівська сільська рада — Вінницька область, Чернівецький район;
 Мазурівська сільська рада — Миколаївська область, Кривоозерський район;